Er est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Er est un substantif turc, nom de métier, qui signifie « soldat ».

Patronyme 

 , (1927-2017), militaire, homme politique et écrivain turc ;
 , (1950-), journaliste et écrivain turc ;
  (1949-), homme politique turc ;
 , navigatrice turque ;
  (1977-), footballeur turc ;
  (1968-), enseignant et haut fonctionnaire turc ;
  (1982-), réalisateur turc ;
  (1914-2013), érudit islamique turc ;
  (1966-), actrice turque ;
 Necati Er (1997-), athlète turc de triple saut ;
  (1950-), écrivain et avocat turc ;
  (1959-), universitaire et orientaliste turque ;
  (1947-), haut fonctionnaire turc ;
  (1962-), écrivain turc ;
  (1995-), footballeur turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de Er, et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Eroğlu signifie donc « fils du soldat ».

Références 

Patronyme turc
Homonymie de patronyme turc